Bosnië-Herzegovina
 Miloševac (Modriča), een plaats in de gemeente Modriča, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Miloševac (Kroatië), een plaats in de Kroatische gemeente Barilović

Servië
 Miloševac (Šabac), een plaats in de Servische gemeente Šabac
 Miloševac (Velika Plana), een plaats in de Servische gemeente Velika Plana